The Lion King (franchise), een Amerikaanse franchise dat zich afspeelt rond een fictieve groep dieren die op een deel van de savanne leven
The Lion King (1994), een Amerikaanse animatiefilm uit 1994
The Lion King (album uit 1994), de soundtrack van de film The Lion King uit 1994
The Lion King (computerspel), een computerspel gebaseerd op The Lion King uit 1994
The Lion King (musical), een musical gebaseerd op de tekenfilm The Lion King uit 1994
The Lion King (2019), een muzikale fantasyfilm uit 2019
The Lion King (album uit 2019), de soundtrack van de film The Lion King uit 2019

Zie ook 
The Lion King II: Simba's trots
The Lion King III
The Lion King: Simba's Mighty Adventure